Худоярово —  топоним:

Россия 
 Худоярово —  деревня в Невельском районе Псковской области, Лобковская волость

Украина 
 Худоярово — село, Василенковский сельский совет, Шевченковский район, Харьковская область.